Stimpel ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Stimpel (* 1950), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Roland Stimpel (* 1957), deutscher Journalist und Chefredakteur des Deutschen Architektenblatts
 Udo Stimpel (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Walter Stimpel (1917–2008), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof